Чедомир Мацура (Кистање, 12. јун 1928 — Београд, 31. август 1969) је био југословенски и српски редитељ и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950 ▼
!1960 ▼
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1955. || Састанак у зору (Кратки документарни филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Подунавске вечери (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Умукли дефови (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1955. || Састанак у зору (Кратки документарни филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 1969.
Српски сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Срби у Далмацији
Српски телевизијски редитељи